Üzenet a palackban (Message in a Bottle) – Nicholas Sparks 1998-ban kiadott regénye
 Üzenet a palackban (Message in a Bottle) – A Csillagkapu 1998-ban bemutatott epizódja
 Üzenet a palackban (Message in a Bottle) – A könyv 1999-ben bemutatott filmes adaptációja, Kevin Costner főszereplésével